Briola ist der Familienname folgender Personen:
 Jorge Briola (1907–??), argentinischer Ringer
 Leopolodo Briola, argentinischer Gewichtheber